

Australië 
Andreaskathedraal (Sydney)

Canada 
Sint-Andreaskathedraal (Victoria)

Groot-Brittannië 
 Kathedraal van Wells, genaamd de Sint-Andreaskathedraal

Kazachstan 
Andreaskathedraal (Öskemen)

Filipijnen 
St. Andrew Cathedral (Parañaque)

Rusland 
Andreaskathedraal (Kronstadt)
Andreaskathedraal (Sint-Petersburg)

Schotland 
Sint-Andreaskathedraal (Aberdeen)

Andreaskathedraal